XXIII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2003 odbyły się w Niemczech między 5 a 14 września 2003 roku. Mecze rozgrywane były w halach w trzech miastach (Lipsku, Karlsruhe oraz Berlinie).

Tytułu sprzed dwóch lat broniła Serbia i Czarnogóra, jednak mistrzostwo zdobyła reprezentacja Włoch, która pokonała w 5-setowym finale reprezentację Francji (25:18, 40:42, 25:18, 27:29, 15:9). Był to piąty złoty medal mistrzostw Europy w historii włoskiej siatkówki. 

Najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) został włoski atakujący Andrea Sartoretti. Ten sam zawodnik dostał również nagrodę w kategorii najlepszego serwującego.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział 12 reprezentacji, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B. 
Z każdej grupy drużyny z miejsc 1 i 2 awansowały do półfinałów, 3 i 4 walczyły o końcowe rozstawienie na 5. miejscu, a 5 i 6 zakończyły swój udział w mistrzostwach.
Po półfinałach rozegrany był mecz o 3. miejsce oraz finał, który wyłonił zwycięzcę.

Hale sportowe

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2003 uzyskało 5 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw oraz gospodarz turnieju - Niemcy. 
Pozostałych sześciu finalistów wyłoniły eliminacje. Rozpoczęły się one 17 maja 2002 roku i trwały do 11 maja 2003 roku. Udział w nich wzięło 16 reprezentacji narodowych.

Drużyny uczestniczące

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8 - Berlin

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4 - Berlin

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Polska 
 Piotr Gruszka
 Marcin Nowak
 Dawid Murek
 Paweł Zagumny
 Krzysztof Ignaczak
 Robert Szczerbaniuk
 Robert Prygiel
 Damian Dacewicz
 Sebastian Świderski
 Paweł Papke
 Piotr Lipiński
 Michał Bąkiewicz

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn
2003 w piłce siatkowej
2003 w Niemczech
Piłka siatkowa w Niemczech
Sport w Berlinie
Sport w Karlsruhe
Sport w Lipsku